Вартанян (, от  — «роза») — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Вартанян, Аксель Татевосович (род. 1938) — футбольный журналист.
 Вартанян, Аревалуйс Арутюновна (1914—?) — армянский советский садовод-виноградарь, шелковод, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Вартанян, Аркадий Аршавирович (род. 1947) — армянский общественно-политический деятель, публицист, политолог, меценат.
 Вартанян, Артём Мисакович (1912—1980) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Б, В 
 Вартанян, Баграт Абрамович (1894—1971) — советский государственный и производственный деятель, садовод, Герой Социалистического Труда.
 Вартанян, Вазген Суренович (род. 1974) — российский пианист.
 Вартанян, Валентин Тигранович (1900—1967)  — советский армянский театральный и государственный деятель, режиссёр, актёр. Народный артист Армянской ССР.

Г 
 Вартанян, Геворк Андреевич (1924—2012) — советский разведчик, Герой Советского Союза, обеспечивал безопасность Тегеранской конференции.
 Вартанян, Генрих Арамаисович (1930—1995) — член-корреспондент АМН СССР.
 Вартанян, Генрих Сенекеримович (род. 1934) — советский и российский гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Вартанян, Гоар Левоновна (1926—2019) — советская разведчица-нелегал.

Л, М, Р 
 Вартанян, Левон Паруйрович (1929—2015) — советский военный разведчик, контр-адмирал ВМФ.
 Вартанян, Марат Енокович (1932—1993) — психиатр, академик АМН СССР (позднее РАМН).
 Вартанян, Рубен Завенович (1936—2008) — армянский советский и американский дирижёр.
 Вартанян, Рузанна Тиграновна (1896—1956) — советская армянская актриса. Народная артистка Армянской ССР (1945).

С 
 Вартанян, Сергей Левонович — российский палеогеограф.
 Вартанян, Сурен Асатурович (1907—1979) — советский армянский энергетик и государственный деятель.

Э 
 Вартанян, Эдуард (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств.

См. также 
 
 Вартаньян, Анна Михайловна